Estrellita puede referirse a:una pequeña bolita que se enfada mucho.

 Estrellita, una planta herbácea de la familia de las saxifragáceas cuyo nombre científico es Saxifraga stellaris.
 Estrellita Castro, una cantante y actriz de España.
 Estrellita (canción), una canción compuesta por el mexicano Manuel M. Ponce.
 Estrellita (película de 1947), una película de Argentina dirigida en 1947 por Román Viñoly Barreto.
 Estrellita (luchadora), una luchadora profesional de México.
 el nombre común de la planta Eryngium carlinae
 el nombre común de la planta Parietaria judaica